Changhe kann folgendes bezeichnen:
 die chinesische Automobilmarke Changhe des Fahrzeugherstellers Jiangxi Changhe Automobile Co. Ltd.
 den chinesischen Hubschrauberhersteller Changhe Aircraft Industries
 das Straßenviertel Changhe (长河街道) im Stadtbezirk Binjiang der Stadt Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Changhe (Binjiang)
 die Großgemeinde Changhe (长河镇) der Stadt Cixi in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Changhe (Cixi)